Новак Джокович защитил свой прошлогодний титул в качестве первого сеянного.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго круга.

  'Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Третий раунд, отказ)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Янко Типсаревич (Полуфинал)
  Хуан Мартин Дель Потро (Второй раунд)
  Хуан Монако (Третий раунд)
  Джон Изнер (Полуфинал)

<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Марин Чилич (Третий раунд)
<li>  Марди Фиш (Четвертьфинал)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Второй раунд)
<li>  Ришар Гаске (Финал)
<li>  Флориан Майер (Второй раунд)
<li>  Милош Раонич (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2012